La griffe de jardin est un outil, une sorte de fourche présentant quatre dents circulaires courbées à 90°, ressemblant à une patte d'un animal avec des griffes.Elle se manœuvre en enfonçant les dents d’au moins la moitié de leur longueur et en tirant vers soi, ce qui permet de briser les mottes pour affiner la surface du sol, et obtenir un travail parfait.On trouve également des griffes à 3 dents placées en triangle et terminées en sorte de petites pelles, utilisées pour glisser entre les plantations et pour faciliter le piochage de la terre.La griffe est un outil généralement emmanché d’une douille. Il doit être nettoyé après chaque usage en brossant les dents, puis doit être huilé pour éviter la corrosion.

Autres modèles 
Griffe de jardin ou cultivateur, pour briser la croûte supérieure du sol et arracher les mauvaises herbes.	
Griffe piocheuse, pour affiner les sols caillouteux, sans abîmer les racines.
Griffe sarcleuse, pour briser les mottes et désherber.	
Griffe rotative pour arracher des herbes indésirables et briser la croûte du sol.
Griffe à fleur, pour retourner, ameublir et désherber les petites surfaces.

Notes et références

Voir aussi 

Outil de jardinage